Le tournoi de tennis de Nuremberg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie International, se dispute du 10 au .

Simona Halep remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Petkovic, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raluca Olaru et Valeria Solovieva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nuremberg
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Nuremberg
Tennis en juin 2013
Tennis en Allemagne en 2013